Río Santiago bezeichnet folgende Flüsse:

 Río Santiago, Fluss in Ecuador und Peru
 Río Santiago (Río Cayapas), Fluss in Ecuador
 Río Santiago (Río Apurímac), linker Quellfluss des Río Apurímac in Peru
 Río Santiago (Buenos Aires), Fluss in der Provinz Buenos Aires (Argentinien)
 Río Santiago (Guatemala), Fluss in Guatemala

Río Santiago bezeichnet außerdem:
 Distrikt Río Santiago, Verwaltungsbezirk in Peru
 Astillero Río Santiago, argentinisches Schiffbauunternehmen
 Estación Río Santiago, Bahnstation im Partido de Ensenada in der Provinz Buenos Aires (Argentinien)

Siehe auch:
 Río Grande de Santiago, Fluss in Mexiko